Li Jie (* 6. März 1984 in Chengdu) ist eine niederländische Tischtennisspielerin chinesischer Abstammung. Sie nahm 2016 zum dritten Mal an Olympischen Spielen teil. Mit der Mannschaft ist sie mehrfache Europameisterin.

Werdegang 
Li Jie wurde in China geboren. Bereits 2000 schloss sie sich, noch mit chinesischer Staatsbürgerschaft, dem niederländischen Verein NAK/Den Helder an. 2005 und 2006 spielte sie unter chinesischer Flagge bei den World Junior Circuit-Turnieren. 2007 erhielt sie die niederländische Staatsbürgerschaft und startete fortan für die Niederlande bei Europa- und Weltmeisterschaften. Mit der niederländischen Damenmannschaft wurde sie von 2008 bis 2011 viermal in Folge Europameister. Bei den europäischen Ranglistenturnieren Europe TOP-12 kam sie 2009 und 2009 auf Platz zwei sowie 2010 und 2011 auf Platz drei.

2008 qualifizierte sie sich erstmals für die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen. Im Mannschaftswettbewerb kam sie dabei auf Platz neun. Im Einzel besiegte sie Zhu Fang (Spanien) und Liu Jia (Österreich), scheiterte danach jedoch an Feng Tianwei (Singapur).

2012 qualifizierte sie sich über die Weltrangliste erneut für die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Sie besiegte Natalia Partyka (Polen) und verlor dann gegen Ai Fukuhara (Japan). Bei den Olympischen Spielen 2016 schied sie sofort gegen Li Xue (Frankreich) aus.

2015 holte sie bei den Europaspielen sowohl im Einzel als auch mit der Mannschaft die Silbermedaille.

Aktivitäten in Deutschland 
Ihre europäischen Vereinsstationen begannen beim niederländischen NAK/Den Helder. Nach einem Zwischenspiel bei UCAM Himoinsa Cartagena (Spanien), mit dem sie 2009 den ETTU Cup gewann, und MF Services Heerlen schloss sie sich 2012 dem Bundesligaverein TTSV Saarlouis-Fraulautern an.

Privat 
Li Jie ist verheiratet und hat einen Sohn (* 2013).

Turnierergebnisse

Weblinks 

  (abgerufen am 30. Juli 2012)
 Articles about LI Jie NED (abgerufen am 24. Oktober 2019)
  (abgerufen am 30. Juli 2012)

Einzelnachweise 

Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Tischtennisspieler (Niederlande)
Olympiateilnehmer (Niederlande)
Teilnehmer an den Europaspielen (Niederlande)
Geboren 1984
Frau
Niederländer
Chinese
Teilnehmer der Europaspiele 2015
Teilnehmer der Europaspiele 2019